

Patronyme 

 Anri Kawamura (2004-), skieuse acrobatique japonaise ;
 Hisako Kawamura (1981-), pianiste japonaise ;
 Kageaki Kawamura (1850-1926), maréchal de l'armée impériale japonaise ;
 Seiichi Kawamura (1881-1946), mycologue japonais ;
 Yoshiaki Kawamura, microbiologiste japonais.

Personnage de fiction 
 Takashi Kawamura, personnage du manga Prince du tennis.

Patronyme japonais